Proba de floretă masculin la Campionatul Mondial din 2013 s-a desfășurat pe 9 august la Budapesta, turul preliminar fiind organizat pe 6 iulie.

Medaliate

Rezultate

Faze finale

Prima jumătate

Prima secțiune
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 1
| RD1-team01  =  Andrea Cassarà
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 64
| RD1-team02  =  Bence Széki
| RD1-score02 = 9

| RD1-seed03  = 33
| RD1-team03  =  Michał Majewski
| RD1-score03 = 10
| RD1-seed04  = 32
| RD1-team04  =  Kim Min-kyu
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 17
| RD1-team05  =  Richard Kruse
| RD1-score05 = 14
| RD1-seed06  = 48
| RD1-team06  =  Julien Mertine
| RD1-score06 = 15

| RD1-seed07  = 49
| RD1-team07  =  Cesar Bru
| RD1-score07 = 5
| RD1-seed08  = 16
| RD1-team08  =  Heo Jun
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 9
| RD1-team09  =  Race Imboden
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 56
| RD1-team10  =  Yeung Chi Ka
| RD1-score10 = 12

| RD1-seed11  = 41
| RD1-team11  =  Jérémy Cadot
| RD1-score11 = 15
| RD1-seed12  = 24
| RD1-team12  =  Marius Braun
| RD1-score12 = 6

| RD1-seed13  = 25
| RD1-team13  = {{Nowrap| Rostîslav Herțîk}}
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 40
| RD1-team14  =  Antonio Leal
| RD1-score14 = 8

| RD1-seed15  = 57
| RD1-team15  =  Tomer Or
| RD1-score15 = 12
| RD1-seed16  = 8
| RD1-team16  =  Peter Joppich
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 1
| RD2-team01  =  Andrea Cassarà
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 32
| RD2-team02  =  Kim Min-kyu
| RD2-score02 = 14

| RD2-seed03  = 48
| RD2-team03  =  Julien Mertine
| RD2-score03 = 11
| RD2-seed04  = 16
| RD2-team04  =  Heo Jun
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 9
| RD2-team05  =  Race Imboden
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 41
| RD2-team06  =  Jérémy Cadot
| RD2-score06 = 7

| RD2-seed07  = 25
| RD2-team07  = {{Nowrap| Rostîslav Herțîk}}
| RD2-score07 = 15
| RD2-seed08  = 8
| RD2-team08  =  Peter Joppich
| RD2-score08 = 11

| RD3-seed01  = 1
| RD3-team01  =  Andrea Cassarà
| RD3-score01 = 15
| RD3-seed02  = 16
| RD3-team02  =  Heo Jun
| RD3-score02 = 6

| RD3-seed03  = 9
| RD3-team03  =  Race Imboden
| RD3-score03 = 10
| RD3-seed04  = 25
| RD3-team04  = {{Nowrap| Rostîslav Herțîk}}
| RD3-score04 = 15

| RD4-seed01  = 1
| RD4-team01  =  Andrea Cassarà
| RD4-score01 = 14
| RD4-seed02  = 25
| RD4-team02  =

A 2-a secțiune 
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 5
| RD1-team01  =  Artur Ahmathuzin
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 60
| RD1-team02  =  Alexander Tsoronis
| RD1-score02 = 6

| RD1-seed03  = 37
| RD1-team03  =  Suguru Awaji
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 28
| RD1-team04  =  Siarhei Bîk
| RD1-score04 = 5

| RD1-seed05  = 21
| RD1-team05  =  Ha Tae-gyu
| RD1-score05 = 11
| RD1-seed06  = 44
| RD1-team06  =  Choi Nicholas Edward
| RD1-score06 = 15

| RD1-seed07  = 53
| RD1-team07  =  Guilherme Toldo
| RD1-score07 = 2
| RD1-seed08  = 12
| RD1-team08  = {{Nowrap| Alaaeldin Abouelkassem}}
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 13
| RD1-team09  =  Lei Sheng
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 52
| RD1-team10  =  Marcel Marcilloux
| RD1-score10 = 12

| RD1-seed11  = 45
| RD1-team11  =  Vaclav Kundera
| RD1-score11 = 12
| RD1-seed12  = 20
| RD1-team12  =  Leszek Rajski
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 29
| RD1-team13  =  Rene Pranz
| RD1-score13 = 8
| RD1-seed14  = 36
| RD1-team14  =  Andrii Pohrebniiak
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 61
| RD1-team15  =  Sun Bin
| RD1-score15 = 9
| RD1-seed16  = 4
| RD1-team16  =  Gerek Meinhardt
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 5
| RD2-team01  =  Artur Ahmathuzin
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 37
| RD2-team02  =  Suguru Awaji
| RD2-score02 = 11

| RD2-seed03  = 44
| RD2-team03  =  Choi Nicholas Edward
| RD2-score03 = 13
| RD2-seed04  = 12
| RD2-team04  = {{Nowrap| Alaaeldin Abouelkassem}}
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 13
| RD2-team05  =  Lei Sheng
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 20
| RD2-team06  =  Leszek Rajski
| RD2-score06 = 8

| RD2-seed07  = 36
| RD2-team07  =  Andrii Pohrebniiak
| RD2-score07 = 13
| RD2-seed08  = 4
| RD2-team08  =  Gerek Meinhardt
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 5
| RD3-team01  =  Artur Ahmathuzin
| RD3-score01 = 15
| RD3-seed02  = 12
| RD3-team02  = 
| RD3-score02 = 13

| RD3-seed03  = 13
| RD3-team03  =  Lei Sheng
| RD3-score03 = 15
| RD3-seed04  = 4
| RD3-team04  =  Gerek Meinhardt
| RD3-score04 = 14

| RD4-seed01  = 5
| RD4-team01  =

A 2-a jumătate

A 3-a secțiune

| RD3-score02 = 15

| RD3-seed03  = 22
| RD3-team03  =  Son Young-Ki
| RD3-score03 = 11
| RD3-seed04  = 38
| RD3-team04  =  Sebastian Bachmann
| RD3-score04 = 15

| RD4-seed01  = 19
| RD4-team01  = 

A 4-a secțiune
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 7
| RD1-team01  =  Valerio Aspromonte
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 58
| RD1-team02  =  Kristóf Szabados
| RD1-score02 = 8

| RD1-seed03  = 39
| RD1-team03  =  Maor Hatoel
| RD1-score03 = 12
| RD1-seed04  = 26
| RD1-team04  =  Tarek Ayad
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 23
| RD1-team05  =  Erwann Le Péchoux
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 42
| RD1-team06  =  Anthony Prymack
| RD1-score06 = 5

| RD1-seed07  = 55
| RD1-team07  =  Pawel Kawiecki
| RD1-score07 = 9
| RD1-seed08  = 10
| RD1-team08  =  Alexander Massialas
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 15
| RD1-team09  =  Ryo Miyake
| RD1-score09 = 13
| RD1-seed10  = 50
| RD1-team10  =  Cheung Siu Lun
| RD1-score10 = 15

| RD1-seed11  = 47
| RD1-team11  =  Johann Gustinelli
| RD1-score11 = 9
| RD1-seed12  = 18
| RD1-team12  =  Daiki Fujino
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 31
| RD1-team13  = 
| RD1-score13 = 11
| RD1-seed14  = 34
| RD1-team14  =  Kenta Chida
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 63
| RD1-team15  =  Tevfik Burak Babaoğlu
| RD1-score15 = 6
| RD1-seed16  = 2
| RD1-team16  =  Andrea Baldini
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 7
| RD2-team01  =  Valerio Aspromonte
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 26
| RD2-team02  =  Tarek Ayad
| RD2-score02 = 10

| RD2-seed03  = 23
| RD2-team03  =  Erwann Le Péchoux
| RD2-score03 = 9
| RD2-seed04  = 10
| RD2-team04  = 
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 50
| RD2-team05  =  Cheung Siu Lun
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 18
| RD2-team06  =  Daiki Fujino
| RD2-score06 = 13

| RD2-seed07  = 34
| RD2-team07  =  Kenta Chida
| RD2-score07 = 15
| RD2-seed08  = 2
| RD2-team08  =  Andrea Baldini
| RD2-score08 = 11

| RD3-seed01  = 7
| RD3-team01  =  Valerio Aspromonte
| RD3-score01 = 15
| RD3-seed02  = 10
| RD3-team02  = 
| RD3-score02 = 14

| RD3-seed03  = 50
| RD3-team03  =  Cheung Siu Lun
| RD3-score03 = '''15
| RD3-seed04  = 34
| RD3-team04  =  Kenta Chida
| RD3-score04 = 10

| RD4-seed01  = 7
| RD4-team01  =

Referințe

  Tablouri  pe En Garde
  Clasament final complet la Federația Internațională de Scrimă

Campionatul Mondial de Scrimă din 2013